Pardo é o termo oficial do IBGE para definir uma pessoa multirracial no Brasil

Pode também remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:
Pardo - o arroz sem casca após o beneficiamento, mas ainda não polido.
Pardos - um município espanhol na província de Guadalajara.
Pardo Miguel (distrito), no Peru

Desambiguação
Desambiguações de topônimos